Cynthiana (Indiana)
Cynthiana (Kentucky)

Desambiguações de topônimos